

Cinema 
 Location – luogo utilizzato per le riprese di un film

Musica 
 Location – singolo di Khalid del 2016
 Location – singolo di Karol G del 2021